Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2014 fand vom 3. bis 8. Juni in Quartu Sant’Elena in der Provinz Cagliari statt. Ursprünglich war Rom als Austragungsort vorgesehen, aber die italienische Hauptstadt zog sich als Gastgeber zurück.

Im Finale der Frauen setzten sich die Niederländerinnen Madelein Meppelink und Marleen van Iersel gegen das Schweizer Duo Tanja Goricanec und Tanja Hüberli durch. Das rein deutsche Spiel um den dritten Platz gewannen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gegen Victoria Bieneck und Julia Großner. Die österreichischen Schwestern Doris und Stefanie Schwaiger waren als Titelverteidiger nicht im Turnier vertreten. Bei den Männern siegten die Italiener Paolo Nicolai und Daniele Lupo im Endspiel gegen Aleksandrs Samoilovs und Jānis Šmēdiņš. Die Österreicher Clemens Doppler und Alexander Horst gewannen das Spiel um den dritten Platz gegen die spanischen Titelverteidiger Adrián Gavira Collado und Pablo Herrera Allepuz.

Modus 
Bei den Frauen und den Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. In acht Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften „Jeder gegen Jeden“ um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die drei besten Teams aus jeder Gruppe erreichten die KO-Runde, wobei die Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert waren. Im einfachen „K.-o.-System“ ging es weiter bis zum Finale. Für Männer und Frauen waren jeweils 100.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben.

Die Einteilung der Vorrundengruppen erfolgte am Abend des 2. Juni. Die Vorrundenspiele fanden vom 3. bis 5. Juni statt. Anschließend folgten drei KO-Runden und die Halbfinals. Das Endspiel der Frauen wurde am 7. Juni ausgetragen, das Finale der Männer einen Tag später.

Spielplan Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Spielplan Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Weblinks 
 Informationen bei der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2014
Volleyballwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Sardinien
Quartu Sant’Elena